Сме́ртность — статистический показатель, оценивающий количество смертей.

В демографии 
В демографии отношение числа умерших к общему числу населения в единицу времени, обычно за год. Измеряется в промилле (‰), равна количеству смертей на 1000 человек населения в год. Особо выделяют детскую смертность. На смертность в первую очередь влияет уровень развития системы здравоохранения, уровень благосостояния населения, возрастная структура жителей.

Выделяют следующие типы причин смертности:
 Эндогенные (внутренние воздействия)
 Экзогенные (внешние воздействия)
 Квазиэндогенные (накопленные эндогенные воздействия)

Мировые тенденции смертности 
 1830—1930 — тесно связанный с радикальным сокращением смертности демографический взрыв в развитых европейских странах, в том числе и в России
 смертность отступила к старшим возрастам
 к экзогенным (внешним) причинам смерти добавились эндогенные и квазиэндогенные
 во всех странах на первом месте среди причин — сердечно-сосудистые заболевания (вместе с онкологическими 70 %); после следуют болезни органов дыхания, сахарный диабет, несчастные случаи (травматизм, убийства, суицид)
 появление значительного разрыва между мужской и женской смертностью (у мужчин на 27,9 % больше, чем у женщин (9 мужчин на 7 женщин))

В настоящее время 

 Самый низкий общий коэффициент смертности на 2021 год в: Катаре (1,42 смертей на 1000 человек в год), ОАЭ (1,51 смертей на 1000 человек в год), Кувейте (2,23 смертей на 1000 человек в год), Бахрейне (2,81 смертей на 1000 человек в год), Омане (3,25 смертей на 1000 человек в год), Саудовской Аравии (3,39 смертей на 1000 человек в год), где чрезвычайно молодое население, очень высокий удельный вес в населении трудовых мигрантов, высокий уровень здравоохранения, предельно низкий уровень потребления алкоголя и очень высокий уровень ВВП на душу населения.
 Самый высокий общий коэффициент смертности на 2021 год в: Литве (15,05 смертей на 1000 человек в год),	Латвии (14,63 смертей на 1000 человек в год), Болгарии (14,52 смертей на 1000 человек в год), Украине (13,90 смертей на 1000 человек в год), Сербии (13,49 смертей на 1000 человек в год), России (13,40 смертей на 1000 человек в год), Эстонии (13,06 смертей на 1000 человек в год), Белоруссии (12,96 смертей на 1000 человек в год), Венгрии (12,88 смертей на 1000 человек в год), Хорватии (12,57 смертей на 1000 человек в год), Молдавии (12,46 смертей на 1000 человек в год), Германии (12,22 смертей на 1000 человек в год), Греции (12,05 смертей на 1000 человек в год), Японии (11,44 смертей на 1000 человек в год). В мире как в развитых, так и в развивающихся странах, где уже завершился демографический переход наблюдается чаще всего, но не всегда, низкий уровень смертности, но постепенно растущий, вследствие высокой и всё более нарастающей доли пожилых людей в обществе, вследствие, чаще всего, но не всегда высокой средней продолжительностью жизни, низкого или отрицательного естественного прироста населения и отсутствия сильной, постоянной и всё более растущей, по мере старения населения, компенсирующей иммиграции из других стран притормаживающей данные процессы.
 По статистике ВОЗ, средняя продолжительность жизни человека составляет 71 год, при этом практически во всех странах мира женщины стабильно живут дольше мужчин: 73 года против 68 лет. Интересно, что данный «разрыв» в смертности между полами стал проявляться лишь с рубежа XIX—XX веков, когда падение смертности женщин стало опережать мужское. Статистика по XX веку показывает, что мужчины гораздо чаще умирают от проблем с сосудами и сердцем, чем женщины, причём этот разрыв постоянно растёт.
 По мере старения населения Земли постепенно растёт и уровень смертности.

Коэффициенты младенческой смертности 

 Самый большой — Ангола — 180 ‰, Сьерра-Леоне — 154 ‰, Афганистан — 151 ‰, Либерия — 138 ‰
 Самый маленький — Сингапур — 2,31 ‰
 Россия — 7,4 ‰ (по данным Росстата на 2011 год, по данным Росстата на 2016 год 6,0 ‰, городское население 5,5 ‰, сельское 7,6 ‰)
 США — 6,26 ‰
 Мексика — 18,42 ‰
 Куба — 5,82 ‰
 Среднемировой показатель — 44,13 ‰

Коэффициентом младенческой смертности измеряется уровень смертности детей в возрасте до 1 года. Младенческая смертность — от 0 до 1 года; детская — от 1 года до 15 лет. Коэффициент младенческой смертности выделяется среди других показателей смертности как своей величиной (вероятность смерти на первом году жизни примерно такая же, как и у людей, достигших 55 лет), так и методами расчёта, и своим социальным значением. Наряду с другими показателями, коэффициент младенческой смертности служит важной характеристикой условий жизни и культурного уровня населения.

Формулу подсчёта коэффициента младенческой смертности можно посмотреть в статье демографические показатели.

Исторические типы смертности 
 архаичный, экзогенный — очень высокая смертность в основном из-за внешних причин: эпидемии, катастрофы, голод, несчастные случаи и т. д. Характерна сверхранняя смерть. Продолжительность жизни 20—22 года. Коэффициент младенческой смертности — 300—350 ‰.
 традиционный — характерен для обществ традиционного уклада, вплоть до XIX — начала XX века. Доминируют экзогенные факторы смертности. Увеличился социальный контроль над смертностью — развитие медицины. Увеличение продолжительности жизни до 30—35 лет. Нормальная смертность.
 современный — преобладают эндогенные и квазиэндогенные (старение населения) причины: болезни дегенеративного типа, смертность перемещается в более старшие возраста. Сильно увеличивается продолжительность жизни, падает коэффициент младенческой смертности. По мере старения населения Земли постепенно растёт и уровень смертности.

В медицине 
В медицине — отношение числа умерших от некоторой болезни к средней численности населения.

Не следует путать смертность с летальностью (син. смертельность) — отношением числа умерших от определённого нарушения здоровья к общему числу с таким же диагнозом (за одинаковый период времени).

Статистика причин смерти даёт точное представление о той части заболеваемости, которая обусловливает безвозвратные потери. Изучение структуры причин смерти помогает наметить первоочередные меры для борьбы за снижение смертности и удлинение жизни. Однако статистика смертности не может непосредственно отразить динамику заболеваемости у населения, так как увеличение или уменьшение смертности может быть результатом изменений не только в уровнях заболеваемости, но и летальности. К тому же причины смерти не отражают большого числа «несмертельных» болезней, ухудшающих самочувствие, вызывающих временную и даже постоянную нетрудоспособность (болезни верхних дыхательных путей, органов зрения, кожи, нервно-психические расстройства); в особенности это касается лиц молодых возрастов с низкими показателями смертности и летальности.

В страховании 
Один из важных показателей, участвующий в актуарных расчётах и влияющих, в частности, на стоимость страхования жизни. Представляет собой отношение частоты смертных случаев среди отдельных членов группы к полному числу членов данной группы на фиксированном временном интервале.

Чем выше для данной группы (возрастной, гендерной, профессиональной и т. д.) смертность, тем выше страховой тариф и размер страховой премии при страховании жизни на дожитие.

Статистика причин смертности согласно ВОЗ 
В 2012 году во всем мире по оценкам умерли 56 миллионов человек. Неинфекционные заболевания стали причиной 68% всех случаев смерти по сравнению с 60% в 2000 году. Четыре основных НИЗ — это сердечно-сосудистые заболевания, онкология, диабет и хронические заболевания легких. Инфекционные заболевания, материнские, неонатальные расстройства и болезни пищевого происхождения вместе взятые составили 23% смертей в мире, а травмы стали причиной 9% всех случаев смерти. От сердечно-сосудистых заболеваний умерли 17,5 миллиона человек, то есть 3 из каждых 10.

На протяжении предыдущего десятилетия основными болезнями, которые отнимали больше всего человеческих жизней, стали ишемическая болезнь сердца, инсульт, респираторные инфекции нижних дыхательных путей и хроническая обструктивная болезнь легких.

Уровень смертности от ВИЧ незначительно снизился — с 1,7 миллиона (3,2%) случаев смерти в 2000 году до 1,5 миллиона (2,7%) в 2012 году.

Все больше людей в мире умирает от хронических болезней. От рака легких (наряду с раком трахеи и бронхов) в 2012 году умерли 1,6 миллиона (2,9%) человек по сравнению с 1,2 миллиона (2,2%) в 2000 году. Аналогичным образом, в 2012 году от диабета умерли 1,5 миллиона (2,7%) по сравнению 1 миллионом (2%) в 2000 году.

См. также 
 Избыточная смертность
 Материнская смертность
 Ожидаемая продолжительность жизни
 Годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности
 Демографический переход
 Рождаемость
 Причины смерти
 Предотвратимые причины смерти
 Список стран по уровню младенческой смертности
 Список стран по уровню смертности населения

Примечания

Литература 
 Материалы для подготовки и квалификационной аттестации по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение». Учебное пособие (под редакцией В. С. Лучкевича и И. В. Полякова). Санкт-Петербург, 2005
 Смертность населения (сборник статей). М., МАКС Пресс, 2007, 332 стр.

Ссылки 
 Демографические показатели
 База данных по смертности The Human Mortality Database
 Общий коэффициент смертности/Словарь демографических терминов
 Велика ли смертность в России по мировым меркам?
 Смертность от убийств в России
 Смертность — универсальное мерило
 Детская смертность в мире

Демографическая теория
Социальная гигиена
Социальные проблемы
Танатология
Актуарные расчёты